O nome Ivo foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Tempestade tropical Ivo (2001) - tempestade tropical que trouxe chuvas moderadas para a costa ocidental do México.
 Furacão Ivo (2007) - furacão de categoria 1 que chegou a ameaçar a Península da Baixa Califórnia, México.

Desambiguação